Johann Czjzek ist der Name folgender Personen:

* Johann Czjzek von Smidaich (1841–1925), österreichischer Porzellanfabrikant
 Johann Baptist Czjzek (1806–1855), österreichischer Geologe